

Geografia 
 Bolano – comune italiano della provincia della Spezia in Liguria
 Bolano – frazione di Fisciano in provincia di Salerno

Persone 
 Lorenzo Bolano (~1540–~1613) – professore e medico italiano dell'università di Catania
 Marco Vettio Bolano (~33-71, Marcus Vettius Bolanus) – politico dell'Impero romano

Pagine correlate 
 Bolaño